

Cinema 
 Visions - Premonizioni di un delitto – film del 1998 di David L. Stanton
 Visions – film del 2009 di Luigi Cecinelli
 Visions – film del 2015 diretto da Kevin Greutert

Letteratura 
 Visions – antologia di racconti di Clive Barker del 1985

Musica 
 Visions – gruppo musicale statunitense
 Visions – album di Sun Ra e Walt Dickerson del 1978
 Visions – album di Dennis Brown  del 1978
 Visions – album degli Stratovarius del 1997
 Visions – album di Jakatta del 2002
 Visions – album di Luciano del 2003
 Visions – album di DJ BoBo del 2003
 Visions – album degli Haken del 2011
 Visions – album di Grimes del 2012
 Visions – EP degli Atreyu del 1998
 Visions – VHS di Elton John del 1982
 Visions – singolo dei Bring Me the Horizon del 2011
 Visions – album del duo Spina - Benignetti Piano Duo del 2021

Televisione 
 Visions – serie televisiva statunitense degli anni 1970

Altro 
 Visioni (Visions in inglese) – espansione di Magic: l'Adunanza

Pagine correlate 
 Visione
 Visioni
 Vision